Cass County kan syfta på flera olika amerikanska countyn:

 Cass County, Illinois 
 Cass County, Indiana 
 Cass County, Iowa 
 Cass County, Michigan 
 Cass County, Minnesota 
 Cass County, Missouri 
 Cass County, Nebraska 
 Cass County, North Dakota 
 Cass County, Texas